Љано де лас Флорес има више значења:

 Љано де лас Флорес (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де лас Флорес, Барио дел Уесо (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано де лас Флорес (Сан Хуан Атепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику